Dihidroizoindol se može osnositi na:

 2,3-Dihidroizoindol (izoindolin)
 4,7-Dihidroizoindol